Le nom Siddhartha, également orthographié Siddharta, peut désigner :

Littérature 
 Siddhartha (1921), roman philosophique d'Herman Hesse.

Cinéma 
 Siddhartha (1972), un film de Conrad Rooks adapté du roman.

Musique 
 Siddharta, groupe de Rock slovène. ;
 Siddharta, œuvre pour orchestre et huit groupes, composée par Claude Vivier en 1976 ;
 Siddhartha, l'opéra rock, comédie musicale de David Clément-Bayard en 2019.

Personnalités 
 Siddhartha Gautama (vers le ) ou le Bouddha, chef spirituel, fondateur historique d'une communauté de moines errants qui donnera naissance au bouddhisme.

Voir aussi 
 

Prénom indien